Тази страница представя турнира за Купа на Съветската армия, проведен през сезон 1956.

1/16 финали

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал 

 Голмайстори:
 1:0 Атанасов-авт (18), 2:0 Хр. Илиев (21), 2:1 Карадалиев (24), 3:1 Д. Йорданов (37), 3:2 Сотиров (44), 4:2 Хр. Илиев (69), 5:2 Ив. Георгиев (77)

 Съдия: Георги Христов (София)

Източници 
 bulgarian-football.com

5
5